Oberschlag heißen folgende geographische Objekte:

 Oberschlag (Bedburg), Ortsteil von Bedburg,  Nordrhein-Westfalen
 Oberschlag (Gemeinde Neustadtl), Ort in  Neustadtl an der Donau, Bezirk Amstetten, Niederösterreich